Рафаел Надал је други пут освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 6:2, 6:7(2:7), 6:3, 7:6(7:5).

Носиоци 

  Роџер Федерер (финалиста)
  '''Рафаел Надал (победник)
  Давид Налбандијан (треће коло)
  Иван Љубичић (четвртфинале)
  Николај Давиденко (прво коло)
  Гиљермо Корија (четвртфинале)
  Гастон Гаудио (полуфинале)
  Давид Ферер ''(четвртфинале)
|
  Никола Кифер ''(треће коло) 
  Радек Штјепанек ''(друго коло) 
  Хуан Карлос Фереро ''(треће коло) 
  Фернандо Гонзалез ''(полуфинале) 
  Себастијан Грожан ''(друго коло) 
  Јарко Нијеминен ''(прво коло) 
  Томи Робредо ''(треће коло) 
  Томаш Бердих ''(друго коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Монте Карло мастерс 2006.
Монте Карло мастерс – појединачно